Gaspar Téllez-Girón y Sandoval – generale e politico spagnolo
 Juan Francisco Pacheco Téllez-Girón – nobile spagnolo, Viceré di Sicilia dal 1687 al 1696
 Mariano Téllez-Girón – nobile spagnolo, politico, diplomatico e militare, XII duca di Osuna e XV duca di Infantado
 Rodrigo Téllez-Girón – nobile spagnolo, maestro dell'Ordine Militare di Calatrava dal 1466

Pagine correlate 
 Pedro Téllez-Girón